Johan Gustaf Ek kan syfta på:

* Johan Gustaf Ek (1805–1877), svensk orgelbyggare
 Johan Gustaf Ek (1808–1862), svensk klassisk filolog